Ма́ртин Теодо́р Ха́утсма (; , Ирнсюм — , ) — нидерландский - и , специалист по истории, культуре и языкам народов Ближнего Востока. Член Нидерландской королевской академии наук.

Биография 
В 1875 году защитил в Лейденском университете диссертацию по истории ислама, преподавал там же персидский и турецкий языки. В 1890—1917 годах в Утрехтском университете читал лекции по ивриту и еврейской литературе.

Инициатор многочисленных изданий арабских, персидских и турецких текстов по истории мусульманских народов. Большую научную ценность представляет «Собрание текстов по истории сельджукидов» (в 4-х тт., 1886—1902).

Стал первым главным редактором «Энциклопедии ислама», выходившей в Лейдене в 1913—1938 годах на английском, немецком и французском языках.

Примечания

Литература 
Fück J. Die arabischen Studien in Europe. — Leipzig, 1955. — S. 213, 214, 325, 326.

Редакторы Энциклопедии ислама
Редакторы XX века